Fortín kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fortín de las Flores, ort, Veracruz, 
 Fortín (kommun), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar